Buisson ist ein Ortsname:
 Gemeinde Buisson im französischen Département Vaucluse

Buisson ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Buisson (1797–1853), Hofgerichtsrat und 1849 Bürgermeister von Freiburg
Amy Buisson (1649–1721), Schweizer General in fremden Diensten
 August Buisson (1806–1848), deutscher Hofgerichtsadvokat
 Louis Léon Marie André Buisson, französischer General und Direktor des D.G.P.G.
 Clément Buisson (1852–1930), französischer General im Ersten Weltkrieg
 Ferdinand Buisson (1841–1932), französischer Pädagoge und Friedensnobelpreisträger
 François Albert-Buisson (1881–1961), französischer Richter, Manager und Politiker
 Henri Buisson (1873–1944), französischer Physiker
 Inge Buisson (* 1921), deutsche Historikerin
 Irène du Buisson de Longpré († 1767), Mätresse des französischen König Ludwig XV.
 Johannes du Buisson (1666–1726), preußischer Generalmajor
 Juan Luis Martin Buisson PME (* 1934), emeritierter Apostolischer Vikar von Pucallpa
 Ludwig Buisson (1918–1992), deutscher Historiker
 Marion Buisson (* 1988), französische Stabhochspringerin
 Patrick Buisson (* 1949), französischer Journalist
 Paul Buisson (1963–2005), französischer Komödiant und Animateur
 Wilhelm Buisson (1892–1940), deutscher Apotheker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Le Buisson
 Les Buissons
 Busson (Begriffsklärung)